Erva-sangue é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Anchusa italica
 Anchusa arvensis